Marsala steht für:

 Marsala, italienische Hafenstadt auf Sizilien

 Marsala (Wein), Likörwein aus der sizilianischen Provinz Trapani

Marsala ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Marsala (1907–1978), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marty Marsala (1909–1975), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch: